

Codici 
 BWC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brawley (Stati Uniti)

Sigle

 BWC – Convenzione per le armi biologiche (Biological Weapons Convention)